Ланго имеет несколько значений:

Народы 
 Ланго — восточно-нилотский народ в Судане.
 Ланго (ланги) — западно-нилотский народ в Уганде.

Языки 
 Ланго (дидинга) — язык народа дидинга в Судане, близкий к языкам бойя и тенет
 Ланго (искусственный язык) — искусственный язык с романскими корнями
 Ланго (язык, Судан) — язык народа ланго в Судане (восточнонилотская группа)
 Ланго (язык, Уганда) — язык народа ланго в Уганде (западнонилотская группа)